Gervaise (Louis Gervais, dit) est un directeur de parc d'attractions ;
 Gervaise est un personnage de L'Assommoir, roman d'Émile Zola et protagoniste du film Gervaise qui l'adapte ;
 Gervaise est un film réalisé en 1956 par René Clément, adapté du roman L'Assommoir d'Émile Zola.